Anton Schaaf ist der Name folgender Personen:

* Anton Schaaf (Politiker, 1688) (1688–1746), Kaiserlicher Rat, Senator und Schöff in Frankfurt am Main
 Anton Schaaf (Politiker, 1890) (1890–nach 1933), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)
 Anton Schaaf (Politiker, 1962) (1962–2020), deutscher Politiker (SPD)